Een verkeersweg:
A49 (Duitsland), zie Bundesautobahn 49
A49 (Frankrijk)
A49 (Groot-Brittannië)
A49 (Noord-Ierland)
A-49 (Spanje)